Джаба́р Магоме́дович Аске́ров (; , ) — непобежденный дагестанский боец, а так же, чемпион Европы по тайскому боксу среди профессионалов по версии WMC.

Биография 
Джабар Аскеров родился в селе Курах Курахского района Республики Дагестан. По национальности лезгин. С 6 до 8 лет занимался дзюдо в Магарамкенте. Когда Джабару исполнилось 9 лет его семья переехала в Дербент. В 12  лет записался в школу муай-тай. С 2005 года жил в Таиланде. Некоторое время Джабар Аскеров выступал за ОАЭ. Сейчас выступает за Россию, живёт и тренируется в Мельбурне (Австралия).

В феврале 2015 года решением Президиума Союза общественных деятелей Республики Татарстан Аскеров был награждён медалью «За заслуги перед обществом».

Карьера 
В 2010 и 2011 году стал чемпионом «Чемпионата мира по правилам TNA», проведя в течение каждого из сезонов по 4 боя. В 2010 в финале победил Уранбека Есенкулова, а в 2011 — Максима Смирнова.

В К-1 провёл несколько боёв. Первый бой состоялся в январе 2012 года против Буакхау По. Прамука. В этом бою судьи присудили поражение Джабару.

В феврале 2012 года состоялся поединок между Джабаром Аскеровым и Рамазаном Магомедовым за титул Чемпиона Европы среди профессионалов по версии IAKSA. Нокаутировав соперника во втором раунде, Джабар стал Чемпионом Европы IAKSA.

В декабре 2012 в Махачкале состоялся поединок по правилам К-1 между Джабаром Аскеровым и немцем Энрике Келем. По истечении трёх раундов судьи присудили победу Джабару Аскерову.

В марте 2013 года в Краснодаре прошёл бой между Аскеровым и голландцем марокканского происхождения Мохамедом Медхаром. Победа по очкам была присуждена россиянину. Бой Аскеров-Медхар стал главным событием международного профессионального турнира по смешанным единоборствам Теch-KREP FC I: ЮЖНЫЙ ФРОНТ.

В октябре 2013 Аскеров провёл бой против Марко Гроха в рамках международного турнира Tech — KREP FC «ЮЖНЫЙ ФРОНТ 2». Аскеров не дал своему сопернику ни одного шанса, без особых усилий навязав ему свой бой. В третьем раунде Марко чуть не отправился нокаут, но выстояв достойно до конца встречи, уступив Аскерову по очкам 0:3.

16 августа 2019 года провёл полуфинальный поединок в рамках азиатского промоушена The One. На шоу ONE Championaship: Dream of Gold Аскеров уступил Сами Санье судейским решением по итогам всех 3- раундов.

Титулы 
 World Junior Championship —  (1999)
 World Junior Championship —  (2000)
 IFMA World Muay Thai Championships —  (2003)
 PK-1 World Champion (2004)
 WMC Muaythai against Drugs title (2005)
 K-1 Russia MAX runner up (2006)
 Runner up WMC/S1 Kings Cup (2006)
 K-1 Scandinavia MAX — финалист (2008)
 Shoot Boxing S-Cup 2008 Europe — финалист (2008)
 WMC Muay Thai Welterweight European champion — победитель (2008)
 Fights by TNA RULES TNA World Cup (2010)
 Fights by TNA RULES TNA World Cup (2011)
 IAKSA european Champion (2012)
 W5 Europian Champion (2012)

Примечания

Интервью 
 Григорий Стангрит Интервью с Джабаром Аскеровым 06.04.2012
 Интервью с Джабаром Аскеровым на сайте Российской Лиги Муай Тай

Ссылки 
 Джабар Аскеров — профиль на сайте K1Fights.Net

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы муай-тай из России